Радјејовице могу бити:

 Радјејовице (Праг-исток), насељено мјесто у округу Праг-исток, Средњочешки крај, Чешка Република
 Радјејовице (Стракоњице), насељено мјесто у округу Стракоњице, Јужночешки крај, Чешка Република